Várnagy Zoltán (?) közlekedéstörténész
Várnagy Zoltán (1960–1996) színművész